Vernazza har flere betydninger:
 Vernazza, Italien – by ved Cinque Terre

Personer 
 Paolo Vernazza (født 1979) – engelsk fodboldspiller
 Santiago Vernazza (født 1928) – tidligere argentinsk fodboldspiller
 Battistina Vernazza (1497-1587) – Italiensk forfatter
 Johnny 'V' Vernazza (født 1950) – amerikansk guitarist